Pop Life (Prince), een single van Prince
 Pop Life (David Guetta), een album van David Guetta
 Pop Life (Bananarama), een album van Bananarama